El término Happy Valley puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

Geografía
Happy Valley (Alaska), población de Estados Unidos
Happy Valley (Oregón), población de Estados Unidos
Happy Valley (Australia), suburbio de Adelaida (Australia).

Otros
Happy Valley (serie de televisión), serie de televisión británica.